Hernán Leal Barrientos (Osorno, 8 de noviembre de 1966) es un empresario, emprendedor, orador motivacional chileno, amante de la montaña y del automovilismo. Vivió su infancia y adolescencia en el sur de Chile, donde realizó sus estudios básicos y medios y se graduó en 1984 del colegio Osorno College.

Coronó dos veces el monte Everest, cuya historia de vida inspiró el cortometraje animado ‘El niño y la montaña', el corto más premiado en la historia de Chile y el que ha recibido más de 200 premios a nivel mundial.

Biografía 
Se tituló de ingeniero comercial por de la Universidad Católica de Valparaíso. En su carrera empresarial, fue gerente de finanzas de la multinacional Hoechst en Chile, gerente general de Hussman para el Cono Sur de América y director de finanzas de la Clínica Dávila.

En 2001, creó la empresa Fastco. El mismo año, realizó un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, posteriormente entre 2013 y 2015 realizó el “Owner President Management Program (OPM) en la escuela de negocios de Harvard. Durante el 2019 escribió el libro "Las Montañas que llevamos Dentro" (con una versión en inglés lanzada durante este 2019).

De carácter aventurero y divertido, Leal es uno de los oradores más dinámicos y activos en temas de motivación y ejecución de sueños. Con una historia vital e inspiradora naciendo en Osorno, una ciudad alejada de la capital chilena y con múltiples limitaciones, logró valerse de sus competencias para entrar en el mundo empresarial y conseguir la experiencia necesaria que lo llevó a convertirse en el fundador y presidente de FastCo, una multinacional chilena con sede en 4 países de Latinoamérica. De la misma manera y poniendo las probabilidades a su favor, Hernán además consigue graduarse de la Escuela de Negocios de Harvard, además de proponerse y conquistar 7 cumbres (donde escaló las montañas más altas de cada continente, con el Everest como punto medio) con una discapacidad respiratoria provocada por una parálisis de su cuerda vocal derecha.

Gracias a una crisis existencial, hace diez años Leal descubre su nueva pasión, el montañismo, lo que lo tiene hoy recibiendo un récord Guinness siendo la primera persona en escalar las cimas del Everest y Lhotse en menos de 48 horas, con dos limitaciones físicas.

Su libro, ‘Las montañas que llevamos dentro' (2018), se ha convertido en un referente de la metodología Leal donde cuenta, desde su experiencia, un modelo práctico de 3 pasos para la consecución de los sueños que realmente anhelamos. En sus palabras, existe una fórmula para concretar los sueños. Y fue esto lo que también inspiró la “Expedición Ruta de los Sueños”, una iniciativa patrocinada por el Ministerio de Educación de Chile a través de la cual Hernán recorre los lugares más recónditos del país, motivando a niños, jóvenes y familias a alcanzar sus propias metas. Desde 2018 busca que la bandera Soñar en Grande viaje alrededor del mundo.

Alta Montaña 
En paralelo a su vida profesional, desde 2012, luego de conocer la cultura tibetana en Nepal, ha desarrollado una carrera como montañista.

Tras una preparación de casi cuatro años, comenzó a subir las Siete Cumbres, las cumbres más altas de cada continente y los dos polos. A le fecha llegado a la cima del Aconcagua en Sudamérica, el Kilimanjaro en África, el Monte Denali en Norteamérica, el Monte Elbrús en Europa Oriental, el Kangchenjunga,en Asia,  el Everest en Asia y el Jaya o Carstensz en Oceanía. Estas tres últimas cimas fueron alcanzadas en 2017; el 12 de enero de 2018 Hernán Leal llegó la cima del Macizo Vinson en la Antártica. Con esta última cumbre, alcanzó la meta de las Siete Cumbres (7 Summits) y así se convirtió en el séptimo chileno en lograrlo. También se convirtió en el primer latinoamericano en lograr las cumbres del Everest y Lhotse, entre el 18 y 20 de mayo de 2018. El 15 de mayo de este año, se transformó en el primer chileno en llegar a la cumbre del Kangchenjunga en Nepal.

Referencias 

Nacidos en Osorno
Empresarios de Chile
Montañistas de Chile
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso